Idea (geslacht), een vlindergeslacht;
Idea (persbureau), Duits christelijke persbureau;
Team Idea, een Italiaanse wielerploeg;
Fiat Idea, een auto van de Italiaanse autofabrikant FIAT;
I.DE.A Institute (Institute of Development in Automotive Engineering), een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van auto's;
Idea Vilariño, een Uruguayaans dichteres en hoogleraar;
IDEA League, een samenwerkingsverband van Europese technische universiteiten.

Zie ook
Idee (doorverwijspagina)